huczawa – głośny potok lub wodospad
 Huczawa – potok, dopływ Bielskiego Potoku na Słowacji
 Huczawa – wywierzysko w Dolinie Huczawy w Tatrach Bielskich na Słowacji

Zobacz też 
 Dolina Huczawy – dolina w Tatrach Bielskich na Słowacji
 Mała Huczawa – dolina w Tatrach Wysokich na Słowacji
 Wielka Huczawa – dolina w Tatrach Wysokich na Słowacji